Ґронкув () — село в Польщі, в гміні Новий Торг Новоторзького повіту Малопольського воєводства.
Населення —   (2011).

У 1975-1998 роках село належало до Новосондецького воєводства.

Демографія 
Демографічна структура на день 31 березня 2011 року:

Примітки 
. 

Села Новоторзького повіту